— японский город на острове Хонсю на побережье Японского моря, расположенный в префектуре Хиого, севернее города Тоттори. Морской порт. Образован 1 апреля 1950 года в результате слияния трёх сёл в город. 1 апреля 2005 года произошло новое административное упорядочение города Тоёока, в результате которого в него влились посёлки Киносаки, Хидака и Такэно уезда Киносаки, а также Идзуси и Танто уезда Идзуси.  К достопримечательностям города можно отнести Замок Идзуси, горячие минеральные источники Киносаки-онсэн, .

Известные уроженцы и жители 
 Ито Киёнага (-), японский художник, мастер обнажённой натуры.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Хиого
Порты Японии